Movimento Democrático Brasileiro steht für:

 Movimento Democrático Brasileiro (1966), eine ehemalige von 1966 bis 1979 legale brasilianische Oppositionspartei
 Movimento Democrático Brasileiro (1980), eine brasilianische politische Partei, die von 1980 bis 2017 Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) hieß